Илам:

 Илам — одна из провинций (останов) Ирана
 Илам — шахрестан в составе одноимённой иранской провинции
 Илам — город в Иране
 Илам — город на востоке Непала, в одноимённом районе
 Илам — район в зоне Мечи, Непал
 Илам — пригород Крайстчерча, Новая Зеландия